Кольмар () — округ у Франції, в складі департаменту Верхній Рейн регіону Ельзас.
 Кольмар () — місто і муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн.
 Кольмар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Кольмар () — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн.